Clistopyga — род мелких перепончатокрылых наездников подсемейства Pimplinae (=Ephialtinae, триба Ephialtini) из семейства Ichneumonidae (Hymenoptera).

Распространение 
Встречаются повсеместно, кроме Австралии. В Европе 6 видов. В Северной Америке 19 видов, в Неотропике около 15 видов.

Описание 
Мелкого и среднего размера перепончатокрылые насекомые. Длина переднего крыла около 1 см. Паразитирует на пауках, например европейские виды на представителях семейств Agelenidae, Clubionidae и Segestriidae. Вид  ассоциирован с яйцевыми коконами паука  (Segestriidae), который обнаружен в полостях под камнями и корой деревьев.

Классификация 
Около 40 видов

 
 Clistopyga albovittata Bordera, Palacio & Martinez, 2019
 Clistopyga alutaria Townes, 1960
 Clistopyga amazonica Bordera & Sääksjärvi, 2016
 Clistopyga arctica Kusigemati, 1985
 Clistopyga atrata Cushman, 1921
 Clistopyga calixtoi Gauld, 1991
 Clistopyga canadensis Provancher, 1880
 Clistopyga caramba Castillo & Saaksjarvi, 2015
 Clistopyga carvajali Gauld, Ugalde & Hanson, 1998
 Clistopyga chaconi Gauld, 1991
 Clistopyga crassicaudata 
 Clistopyga diazi Porter, 1979
 Clistopyga eldae Gauld, 1991
 Clistopyga emphera Kusigemati, 1985
 Clistopyga fernandezi Gauld, 1991
 Clistopyga henryi Gauld, 1991
 Clistopyga incitator (Fabricius, 1793)
 Clistopyga jakobii Graf, 1985
 Clistopyga laevis Kasparyan, 1981
 Clistopyga lapacensis Bordera, Palacio & Martinez, 2019
 Clistopyga latifrontalis (Uchida, 1941)
 Clistopyga linearis (Wollaston, 1858)
 Clistopyga longifemoralis Varga & Reshchikov
 Clistopyga lopezrichinii (Blanchard, 1941)
 Clistopyga maculifrons Cushman, 1921
 Clistopyga manni Cushman, 1921
 Clistopyga moraviae Gauld, Ugalde & Hanson, 1998
 Clistopyga nagatomii Kusigemati, 1985
 Clistopyga nigrifrons Cushman, 1921
 Clistopyga plana Morley, 1914
 Clistopyga recurva (Say, 1835)
 Clistopyga rufator Holmgren, 1856
 Clistopyga rugulosa Kusigemati, 1985
 Clistopyga sauberi Brauns, 1898
 Clistopyga speculata Bordera, Palacio & Martinez, 2019
 Clistopyga stanfordi Gauld, 1991
 Clistopyga sziladyi Kiss, 1959

Примечания

Литература

Ссылки 
 biolib.cz

Pimplinae
Роды перепончатокрылых
Паразиты паукообразных